Alison Seebohm – attrice britannica
 Emily Seebohm – nuotatrice australiana
 Henry Seebohm – ornitologo britannico